Rede Serra Dourada FM é uma rede de emissoras de rádio do Estado de Goiás, Brasil, com sede na cidade de Goiânia. Entrou oficialmente no ar em dezembro de 2008.

Caracterização da Rede 
A Rede Serra Dourada FM, pertence à Serra Dourada Comunicações, da qual faz parte também a TV Serra Dourada de Goiânia (afiliada do SBT) e Rádio 99.5 FM. 

Em 29 de agosto de 2007, a primeira emissora da rede no interior de Goiás entrou no ar na cidade de Cristalina, em caráter experimental, dando início ao audacioso projeto de rede, e no dia 21 de janeiro de 2008, entrou em definitivo no ar.

No decorrer do ano de 2008, todas as emissoras já estavam funcionando em definitivo e no fim deste mesmo ano a Rede Serra Dourada FM foi finalmente formada.

Começo da Rede 
A Serra Dourada Comunicações adquiriu concessões nas seguintes cidades goianas: Cristalina, São Simão, Caiapônia, São Miguel do Araguaia, Crixás, Itapaci, Itajá, Iaciara e Cocalzinho, Montividiu, Rio Quente e Minaçu. Trazendo a bandeira de Serra Dourada FM, todas essas cidades já recebem o sinal da rede.
 
O próximo passo, aguarda-se a decisão do Ministério das Comunicações sobre o aumento de potência das emissoras, a fim de adequá-las ao projeto maior de presença no maior número de municípios possível.

Comunicadores 
 Luiz Carlos Pimenta;
 Helder Naason;
 Nélio Rodrigues
 Higor Alves;

Comunicadores locais 
 Emerson Santos - Cristalina;
 Wesley Alves e Elias Junior - São Miguel do Araguaia;

Emissoras 
A Rede Serra Dourada de Rádios cobre todas as regiões do Estado de Goiás e é composta pelas seguintes emissoras:

 Serra Dourada FM Cristalina - 95.7 MHz - Cristalina e Entorno do Distrito Federal
 Serra Dourada FM São Simão - 91.1 MHz - São Simão, parte do Sul de Goiás
 Serra Dourada FM São Miguel do Araguaia - 97.9 MHz - São Miguel do Araguaia e Noroeste do estado
 Serra Dourada FM Cocalzinho de Goiás - 89.1 MHz - Cocalzinho de Goiás
 Serra Dourada FM Crixás - 100.9 MHz - Crixás
 Serra Dourada FM Itapaci - 88.5 MHz - Itapaci
 Serra Dourada FM Itajá - 94.9 MHz - Itajá
 Serra Dourada FM Caiapônia - 90.9 MHz - Caiapônia
 Serra Dourada FM Iaciara - 96.7 MHz - Iaciara
 Serra Dourada FM Montividiu - 104.7 MHz - Rio Verde e Sudoeste Goiano
 Serra Dourada FM Rio Quente - 90.7 MHz - Rio Quente e Caldas Novas
 Rádio Serra Dourada Minaçu - 1060 kHz - Minaçu, parte do Norte Goiano

Ligações externas 
 
 
 

Serra Dourada FM
Serra Dourada FM
Estações de rádio fundadas em 1996